Muelas de los Caballeros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muelas de los Caballeros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Muelas de los Caballeros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar